Harbhajan Bajwa est un photographe et écrivain panjabi de l’Inde. 

Après avoir appris la peinture de l'artiste Sobha Singh, Harbhajan Bajwa a installé son studio de photographie près de Singh à Batala.

Œuvres poétiques 

 ? Feu sous les yeux secs (ਸੁੱਕੇ ਕੱਖਾਂ ਥੱਲੇ ਅੱਗ)
 2001 : Mort d’un espoir (ਮੌਤ ਇੱਕ ਆਸ ਦੀ)
 2011 : Une goutte d’eau (ਤਰੇਲ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ)

Notes et références

Liens externes 

Photographe indien
Écrivain indien
Personnalité du Pendjab
Date de naissance non renseignée (XXe siècle)